Серена Вільямс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Марі П'єрс.

Ліндсі Девенпорт виграла титул, у фіналі перемігши Мартіну Хінгіс з рахунком 4–6, 6–4, 6–0.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А Монтоліо
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= С Клейнова 
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=LL
| RD1-team05= Р Куті-Кіш 
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=3
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Л Остерло
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD2-seed01=9
| RD2-team01={{Nowrap| Ж Алар-Декюжі}} 
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=6| RD2-seed02= 
| RD2-team02= А Монтоліо 
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=2

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= Л Остерло 
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Р Драгомір| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Н Звєрєва| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=6| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Л Реймонд 
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=2

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= І Спирля 
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Л Девенпорт| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=6'''
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=9
| RD3-team01=

Посилання 
 Мастерс Індіан-Веллс 2000 Women's Draw 

Indian Wells Masters 2000
Мастерс Індіан-Веллс